Сюрвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Сюрвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Сюрвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос